Lomba ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Lomba (Amarante), Gemeinde im Concelho de Amarante
 Lomba (Gondomar), Gemeinde im Concelho de Gondomar
 Lomba (Lajes das Flores), Gemeinde im Concelho de Lajes das Flores (Azoren)
 Lomba (Sabugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sabugal
 Lomba da Cruz
 Lomba da Fazenda
 Lomba da Maia
 Lomba de São Pedro

Ort in Togo:
 Lomba (Togo)

Fluss in Angola:
 Lomba (Fluss)

Lomba ist der Familienname folgender Personen:
 Amélia da Lomba (* 1961), angolanische Schriftstellerin und Journalistin
 Hermann Lomba (* 1960), französischer Leichtathlet
 Marcelo Lomba (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Marisabel Lomba (* 1974), belgische Judoka

Siehe auch:
 Loomba